Geografia: Kea (grec Keos, llatí Ceos) és una illa de la mar Egea amb uns dos mil habitants i 160 km².
 Mitologia: en la mitologia grega, Ceos (fill d'Urà) era un dels Titans.